Penicillium bezeichnet:
 den Pinselschimmel, eine Gattung der Echten Schlauchpilze,
 eine anatomischen Besonderheit mancher Sandlaufkäfer, siehe Penicillum.